

Patronyme

 Cayman Togashi (1993-), footballeur japonais ;
 Shin Togashi (1960-), réalisateur japonais ;
 Yoshihiro Togashi (1966-), mangaka japonais ;
 Yuki Togashi (1993-), basketteur japonais.

Autres
 (9277) Togashi est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Patronyme japonais